Dasht-e Sūrak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dasht-e Sūrak (slätt i Kerman), 
 Dasht-e Sūrak (slätt i Yazd), 

Robotskapade Iranförgreningar